Жан-Габриэ́ль Пажо́ (; ) — канадский хоккеист. Амплуа — центральный нападающий. Игрок клуба НХЛ «Нью-Йорк Айлендерс». Был выбран «Сенаторами» на Драфте НХЛ 2011 под общим 96-м номером.

Игровая карьера 
Родился и вырос в Оттаве, в районе Халл. В юности играл за команды «Гатино Олимпикс» и «Шикутими Сейгуинс» в Главной юниорской хоккейной лиге Квебека.

На Драфте НХЛ 2011 был выбран родной «Оттавой Сенаторз» в четвёртом раунде под общим 96-м номером. Начал свою профессиональную карьеру в фарм-клубе «Оттавы» «Бингхэмтон Сенаторс», где забил 7 голов и набрал 29 очков в 69 играх сезона 2012-13. 10 апреля 2013 года был вызван в главную команду и уже 12 апреля забросил дебютную шайбу в ворота Мартина Бродо и «Нью-Джерси Девилз». Также он забил в последней игре регулярного чемпионата «Бостону». Обе шайбы Пажо в регулярном чемпионате оказались победными. 5 мая в третьей игре первого раунда против «Монреаль Канадиенс» оформил хет-трик в ворота Кэри Прайса, став первой звездой матча. C 1990 года только 5 игроков младше 21 года забрасывали три шайбы в одном матче Плей-офф НХЛ. Это были: Павел Буре, Сидни Кросби, Патрик Кейн, Шон Кутюрье и Жан-Габриэль Пажо.

Хоккеисты Канады
Игроки «Оттава Сенаторз»
Игроки «Нью-Йорк Айлендерс»
Игроки «Бингемтон Сенаторз»
Хоккеисты НХЛ